Владимир Ямпольский:
 Ямпольский, Владимир Ефимович (1905–1965) — российский советский пианист-аккомпаниатор.
 Ямпольский, Владимир Захарович (1938—2020) — советский и российский учёный в области кибернетики и информатики.